Исла Мухерес има више значења:

 Општина Исла Мухерес (Кинтана Ро), општина у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Исла Мухерес (Исла Мухерес, Кинтана Ро), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику